Клюни може да се отнася за:
 Клюни, град във Франция
 Абатство Клюни, манастир в Клюни, Франция
 Музей „Клюни“, музей в Париж, Франция
 Клод Мишел Клюни (1930-2015), френски поет